Comitatul Dewey sau Dewey County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Dewey County, Oklahoma 
 Dewey County, South Dakota